BiH:
 Kondžilo (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Kondžilo (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko